Руснаците са трета по численост народност в България. Според преброяването на населението през 2011 г. те са 9978 души, или 0,1 % от населението на страната.

История 

Първите руски поселения са от т. нар. староверци, избягали от Русия по време на църковните реформи през ХVІІ – ХVІІІ век. Техните наследници се назовават липовани и повечето от тях обитават две села във Варненско и Силистренско. Втора голяма вълна от руснаци идва по време на гражданската война, водена в Съветска Русия през 1918 – 1921 година. Белоемигрантите са разпръснати из големите градове, и те взимат участие в потушаването на Септемврийското въстание. Третата вълна се състои от руснаци, които след 1945 г. сключват смесени бракове с български граждани.

Численост и дял 
Численост и дял на руснаците според преброяванията на населението в България през годините:

В административно-териториално отношение 
Численост на руснаците по области, според преброяването на населението през 2001 г.:

Роден език 
Роден език сред руснаците според преброяването на населението през 2011 г.:

 Руски – 9556 души (96,83 %)
 Български – 183 души (1,85 %)
 Украински – 24 души (0,24 %)
 Татарски – 16 души (0,16 %)
 Турски – 8 души (0,08 %)

Вижте също 
 Население на България
 Руски и съветски паметници в България
 Дружество на руските художници в България
 Украинци в България

Източници

Литература 
 Кьосева, Цв. България и руската емиграция 20-те-50-те години на XX в. София, 2002.
 Пейковска, П. Брачност, брачна структура, смесени бракове сред русите в България през междувоенния период – В: Shared Pasts in Central and Southeast Europe. Eds. G. Demeter, P. Peykovska, 2015.
 Пейковска, П., Н. Киселкова. Руската имиграция в България според преброяванията на населението през 1920 и 1926 г. – Сп. Статистика, 2013, № 3 – 4.
 Руска емиграция в България 1878 – 2006: Библиогр. указ. Съст. Е. Денева, С. Рожков. София, 2006.

 
България